Ростовский сельсовет — муниципальное образование в Мечетлинском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Теляшево.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Рашит Ахтари (6 января 1931 — 26 марта 1996) — башкирский поэт, член Союза писателей Башкирской АССР.

Примечания 

Сельские поселения Мечетлинского района